Ше-Линн Бурн (; ) — канадская фигуристка, выступавшая в танцах на льду. В паре с Виктором Краатцем становилась чемпионкой мира (2003), трёхкратной чемпионкой четырёх континентов (1999, 2001, 2003), десятикратной чемпионкой Канады (1993—1999, 2001—2003) и участницей трёх Олимпийских игр (1994, 1998, 2002).

Бурн и Краатц стали первой канадской танцевальной парой, победившей на чемпионате мира. После завершения карьеры — хореограф и тренер по фигурному катанию. Ставила программы олимпийским чемпионам Юдзуру Ханю и Нейтану Чену.

Карьера 
Бурн начала кататься на коньках в возрасте семи лет. Сначала она занималась парным катанием с Эндрю Бертлеффом.

Позже перешла в танцы на льду и её партнером стал Виктор Краатц. Ше-Линн и Виктор на протяжении пяти лет катались под руководством Урсулы Кесслер. Затем непродолжительное время их наставниками были Марина Климова и Сергей Пономаренко. Наталья Дубова проработала с ними почти шесть лет. Позднее Татьяна Тарасова и Николай Морозов совместно готовили пару три сезона.

В 2003 году, выиграв чемпионат мира, пара завершила соревновательную карьеру. С 2003 года Бурн начала кататься в ледовых шоу «Celebration on Ice», «Stars On Ice» и «Champions on Ice» как одиночница. Кроме того, работала тренером и хореографом. Тренировала серебряных медалистов чемпионата Канады в танцах на льду Кейтлин Уивер и Эндрю Поже. В качестве хореографа ставила программы для сезона 2008/2009 Джоанни Рошетт.

Со временем Бурн стала одним из самых востребованных хореографов в фигурном катании. Ставила программы олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю и чемпиону мира Нейтану Чену. В 2020 году была признана лучшим хореографом по версии ISU Skating Awards.

Личная жизнь 
12 августа 2005 года Бурн вышла замуж за Николая Морозова. В июле 2007 года пара развелась.

Ше-Линн использовала свою известность для занятия благотворительностью, она высказывалась против жестокого обращения с детьми.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Канады
Чемпионы Канады по фигурному катанию
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Тренеры по фигурному катанию Канады
Хореографы в фигурном катании